Ти́моти Ми́ллер (; род. 1944) — американский историк религии, специалист по новым религиозным движениям и истории коммунитаризма.

Биография 

В 1966 году Канзасском университете получил бакалавра гуманитарных наук по антиковедению. 

В 1967 году поступил в Тафтский университет, но не окончил его.

В 1967—1968 годы — ассистент по греческому языку в .

В 1968 году в  получит степень магистра богословия по истории религии.

В 1969 году в Канзасском университете получил степень магистра гуманитарных наук по религиоведению, в 1971 году  по американистике защитив диссертацию по теме «Американские протестантские миссии в Греции в 1828—1969», а в 1973 году доктора философии по американистике защитив диссертацию по теме «Этика и контркультуа».

В 1969—1973 годы — помощник преподавателя по религиоведению и американистике Канзасского университета.

В 1973—1988 годы — преподаватель религиоведения Канзасского университета. 

В 1988—1993 годы — старший преподаватель религиоведения Канзасского университета.

В 1993—1998 годы — адъюнкт-профессор религиоведения Канзасского университета. 

В 1995 году был приглашённым адъюнкт-профессором по религиоведению в Дартмутском колледже 

С 1998 года — профессор кафедры религиоведения Канзасского университета.

Научные труды

Монографии

Статьи

В журналах и сборниках 
 
 
 
 
 
 "Families Within a Family: Spiritual Values of Hutterites and Unificationists," in The Family and the Unification Church, ed. Gene L. James (New York: Unification Theological Seminary/Rose of Sharon Press, 1983), pp. 53-65.
 "Charles M. Sheldon's In His Steps: Kansas's Great Accidental Bestseller,"  21:2 (February, 1984), pp. 1-6.
 
 
 "They Found a Formula: 450 Years of Hutterite Communitarianism," in When Prophets Die: The Postcharismatic Fate of New Religious Movements (Albany: State University of New York Press, 1991), pp. 79-91.
 
 
 
 "Peter Cornelius Plockhoy and the Beginnings of the American Communal Tradition," in Ron Sakolsky and James Koehnline, eds., Gone to Croatan: Origins of North American Dropout Culture (New York: Autonomedia, 1993), pp. 117-26.
 "Introduction" to America's Alternative Religions (Albany: State University of New York Press, 1995), pp. 1-10.
 "Black Jews and Black Muslims," America's Alternative Religions (Albany: State University of New York Press, 1995), pp. 277-283.
 "The Evolution of Hippie Communal Spirituality: The Farm and Other Hippies Who Didn't Give Up," America's Alternative Religions (Albany: State University of New York Press, 1995; with Albert Bates), pp. 371-377.
 Seven section introductions to America's Alternative Religions (Albany: State University of New York Press, 1995), 8 pp.
 Two appendices to America's Alternative Religions (Albany: State University of New York Press, 1995), pp. 417-442.
 
 
 "'Cults' and Intentional Communities: Working Through Some Complicated Issues," Communities Directory: A Guide to Intentional Communities and Cooperative Living (Rutledge, Missouri: Fellowship for Intentional Community, 2000), pp. 30-32; reprinted in a later edition, Communities Directory: A Comprehensive Guide to Intentional Communities and Cooperative Living (Rutledge, Missouri: Fellowship for Intentional Community, 2005), pp. 30-32.
 “Lessons from the History of Ideologically Committed American Communes,” published in CD-ROM edition of conference proceedings, The Stockholm International Forum: Combating Intolerance, July, 2001.
 “Out to Save the World: Why Communal Studies Matters for the Twenty-First Century,” published in Communal Living on the Threshold of a New Millennium: Lessons and Perspectives (Proceedings of the Seventh International Communal Studies Conference); e-book published by the International Communal Studies Association, September, 2001. Located at www.ic.org/ICSA/docs/ICSA_eBook.pdf. Reprinted in abbreviated form in the Bulletin of the International Communal Studies Association no. 30 (2001), pp. 3-4; also reprinted in abbreviated form in C.A.L.L.: Communes at Large Letter #17 (Winter, 2001-200), 20.
 “The Historic Roots of Sustainability in Communities,” in Contemporary Utopian Struggles: Communities between Modernism and Postmodernism, ed. Saskia Poldervaart, Harrie Jansen, and Beatrice Kesler (Amsterdam: Aksant, 2001), pp. 225-235.
 "The Sixties-Era Communes," in Imagine Nation: American Cultural Radicalism of the 1960s and '70s, ed. Peter Braunstein and Michael William Doyle (New York: Routledge, 2002), pp. 327-351.
 “Controversial Christian Movements: History, Growth, and Outlook,” in New Religious Movements and Religious Liberty in America, ed. Derek H. Davis and Barry Hankins (Waco, Texas: J. M. Dawson Institute of Church-State Studies and Baylor University Press, 2002; second edition, 2003), pp. 1-19.
 “Total Freedom of Conscience: What Happens When There Are No Rules at All?” published in cyberproceedings of the 2002 conference of CESNUR (Center for Studies on New Religions) at http://www.cesnur.org/2002/slc/miller.htm
 "The Historical Communal Roots of Ultraconservative Groups: Earlier American Communes That Have Helped Shaped Today's Far Right," in The Cultic Milieu: Oppositional Subcultures in an Age of Globalization, ed. Jeffrey Kaplan and Helene Löow (Walnut Creek, California: AltaMira, 2002), pp. 75-109.
 Theme article for the New Religious Movements website: “Religious Movements in the United States: An Informal Introduction.” E-published at religiousmovements.lib.virginia.edu in 2004. New Religious Movements: New Religious Movements in the United States,” in Encyclopedia of Religion, second edition, ed. Lindsay Jones (Detroit: Thompson Gale, 2005), pp. 6556-6566.
 “Notes on the Prehistory of the Human Potential Movement: The Vedanta Society and Gerald Heard’s Trabuco College,” in On the Edge of the Future: Esalen and the Evolution of American Culture, ed. Jeffrey J. Kripal and Glenn W. Shuck (Bloomington: Indiana University Press, 2005), pp. 80-89.
 “Charles M. Sheldon: Pastor, Author, and Passionate Social Reformer,” in John Brown to Bob Dole: Movers and Shakers in Kansas History, ed. Virgil W. Dean (Lawrence: University Press of Kansas, 2006), pp. 140-51.
 “New Religious Movements in American History,” in Introduction to New and Alternative Religions in America, ed. Eugene V. Gallagher and W. Michael Ashcraft (Westport, Connecticut: Greenwood, 2006), volume 1, pp. 1-22.
 
 
 
 
 
 "Misinterpreting Religious Commitment," in James R. Lewis, ed., From the Ashes: Making Sense of Waco (Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 1994). Previously distributed to newspapers by Pacific News Service as "America Divides Over What Religious Commitment Means," April, 1993.
 
 
 
 
 
 
 
  (reprinted in C.A.L.L.: Communes at Large Letter no. 17 (Winter, 2000-01) 
 
 
 “Out to Save the World: Scholars and the Utopian Vision,” in Utopia Matters: Theory, Politics, Literature and the Arts, ed. Fátima Vieira and Marinela Freitas (Porto, Portugal: Editora da Universidade do Porto, 2005), pp. 33-36.
 
  .
 “Foreword” and “Afterword: What Happened to the Communes?” in The Modern Utopian, ed. Richard Fairfield (Port Townsend, Washington: Process, 2010), pp. 13-18, 320-323.
 “A Communitarian Conundrum: Why a World That Wants and Needs Community Doesn’t Get It.” Communities no. 151 (Summer, 2011), pp. 60-65.
“Persistence over Millennia: The Perennial Presence of Intentional Communities.” Book introduction, submitted for edited volume, Out to Save the World: Spiritual and Visionary Communities in Modern Society, ed. T. Miller (in consultation with Eileen Barker), Ashgate 2012.
 “Religious Communes in America.” Submitted for edited volume, Out to Save the World: Spiritual and Visionary Communities in Modern Society, ed. T. Miller (in consultation with Eileen
Barker),  Ashgate 2012.

В энциклопедиях и словарях 
 Biographical sketches of Coretta Scott King, Martin Luther King, Sr., Martin Luther King, Jr., Malcolm X, Elijah Muhammad, and Charles M. Sheldon in J. Gordon Melton, ed., Religious Leaders of America (Detroit: Gale Research, 1991).
 Biographical sketches of Louis Farrakhan and Pat Robertson in the Encyclopedia of World Biography: Twentieth Century Supplement (Palatine, Illinois: Jack Heraty and Associates, 1995).
 "Communes and Communitarian Groups," Dictionary of American History Supplement (New York: Scribner's, 1996).
 "Rapp, George," American National Biography, ed. John A. Garraty and Mark C. Carnes (New York: Oxford University Press, 1999), v. 18, pp. 168-71.
 Entries on Santería, Branch Davidians, Peoples Temple, Church Universal and Triumphant, and Satanism for Microsoft Encarta Encyclopedia.
 “In His Steps: What Would Jesus Do?” in Dictionary of Literary Utopias, ed. by Vita Fortunati and Raymond Trousson (Paris: Honoré Champion Éditeur, 2000), p.302.
 “Amish,” “Bruderhof,” and “Shunning,” Contemporary American Religion, ed. Wade Clark Roof (New York: Macmillan Reference, 2000), pp. 19-20, 83-84, 676-77.
 “The Bruderhof” and “Hutterites,” Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, ed. J. Gordon Melton and Marin Baumann. 4 vols. Santa Barbara, CA: ABC-Clio, 2002.
 “The Farm” and “The Harmony Society,” Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World, ed. Karen Christensen and David Levinson. 4 vols. Thousand Oaks, California: Sage, 2003.
 Four articles for the New Religious Movements website: “Black Jews,” “Hutterites,” “The Ghost Dance,” and “Native American Church.” E-published at religiousmovements.lib.virginia.edu
 “Brook Farm,” “Emissaries of Divine Light,” “The Farm,” “Fruitlands,” “Hippies,” “MOVE,” “Open Land Movement,” “Rainbow Family,” “School of Living,” and “Tolstoy Farm,” The Encyclopedia of Religion and Nature, ed. Bron R. Taylor (London: Thoemmes Continuum, 2005).
 “American Intentional Communities.” Encyclopedia of American Social Movements, ed. Immanuel Ness. Armonk, New York: M. E. Sharpe, 2004, pp. 998-1006.
 “Utopian Intentional Communities,” International Encyclopedia of Revolution and Protest , ed. Immanuel Ness (Blackwell Publishing, 2009), pp. 3417-3420.
 “Church Communities International” and “Hutterites,” Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, ed. J. Gordon Melton and Marin Baumann. 6 vols. Santa Barbara: ABC-Clio, second edition, 2010, vol. 2, pp. 651-52; vol. 3, pp. 1374-75.
 “Reform Movements in American Intentional Communities.” Encyclopedia of American Reform Movements, Facts on File, 2011.

Примечания

Ссылки 
 Timothy Miller’s Curriculum Vitae

Преподаватели Канзасского университета
Религиоведы США
Выпускники Канзасского университета
Исследователи новых религиозных движений
Авторы энциклопедий и словарей